Malek puede estar referido o vinculado a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Anouar Abdel-Malek (1924-2012), sociólogo marxista egipcio.
 Gustavo Malek (1929-2015), químico, docente, y político argentino, que ocupó el cargo de Ministro de Educación de la Nación Argentina durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
 Malek Jaziri (1984-), deportista tunecino, jugador profesional de tenis.
 Rami Malek (1981-), también conocido como Rami Said Malek, actor estadounidense de origen egipcio.

Miscelánea 
 Aeropuerto Internacional Enrique Malek, se ubica en Panamá, sobre una sabana al sur de la ciudad de David y al norte del Estero de Pedregal.
 Mezquita de Malek, mezquita tradicional situada en la ciudad de Kermán, al sureste de Irán.